Kota Dalam (Mekakau Ilir), een plaats in Indonesië
Kota Dalam (Sidomulyo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing